

Савинки — присілок, Лосино-Петровський міський округ, Московська область

Савинки — село, Корюківський район, Чернігівська область